{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Quito
| Officiële naam     = Ecuador Open Quito
| Plaats             = Quito
| Land               = Ecuador
| Locatie            = Club Jacarandá
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 28 enkel, 14 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP World Tour 250
| Ondergrond         = Gravel, buiten
| Prijzengeld        = $ 501.345
| Jaar               = 2018
| Datum              = 5 - 11 februari
| Editie             = 4
| Vorige             = 2017
| Volgende           = -
| Winnaar enkelspel  = 

Het ATP-toernooi van Quito 2018 (met de officiële naam Ecuador Open Quito 2018) werd van 5 tot en met 11 februari 2018 gespeeld in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Club Jacarandá.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Oleksandr Dolgopolov → vervangen door  Casper Ruud
  Nicolás Kicker → vervangen door  Peter Polansky
  Tennys Sandgren → vervangen door  Stefano Travaglia
  Tommy Robredo → vervangen door  Alessandro Giannessi (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Quito
ATP-toernooi van Quito